Koninklijke Nederlandse Kaatsbond
 Koninklijke Nederlandse Kegelbond
 Koninklijke Nederlandsche Kolfbond